Chita puede referirse a:

Ficción 
 Chita, chimpancé que acompaña al personaje de Tarzán en sus películas.
 Chita, personaje de DC Comics, archienemiga de la Mujer Maravilla.

Geografía 
 Chitá, ciudad de Rusia, capital del krai de Zabaikalski.
 Chitá, antiguo óblast (sujeto federal) de Rusia.
 Chita, población y municipio del departamento de Boyacá, en Colombia.
 Chita, ciudad de la prefectura de Aichi, en Japón.
 Chita, península de la misma prefectura.

Zoología 
Chita, especie de mamífero más conocida como guepardo.
 Chita, nombre común de los peces del género Anisotremus.